V (Δ) книга «Метафизики» Аристотеля представляет собой один из первых философских словарей, в котором предлагаются значения различных философских терминов.

Поскольку в «Метафизике» не наблюдается последовательная планомерность, ученые сходятся во мнении, что трактат представляет собой компиляцию разных, тематически связанных текстов, предположительно, собранных Андроником Родосским в I в. до н. э. Ярким следом этой компиляции является V книга, озаглавленная греческой буквой Δ. Вполне возможно, что книга была помещена между IV и VI, поскольку VI на неё ссылается, а в IV можно обнаружить место, которое компилятор мог понять как намёк на дальнейшее различение отдельных терминов. V книга была написана как отдельная работа, и вполне возможно, что это именно она выступает в каталоге сочинений Диогена Лаэртского под заглавием «Περὶ τῶν ποσαχῶς λεγομένων ἢ κατὰ πρόσθεσιν α» («О различных выражениях, или о приложении»).

Список терминов

См. также 
 Аристотелизм

 Перипатетики

 Метафизика (Аристотель)

 Commentaria in Aristotelem Graeca
 Философские энциклопедии и словари

Примечания

Литература 
Понятия метафизики